Пиједра де Кал има више значења:

 Пиједра де Кал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра де Кал (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра де Кал (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра де Кал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра де Кал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику